Galatia puede referirse a:
 Galacia, región de Asia menor y antigua provincia romana.
 Galatia (Chipre), localidad de la península de Karpatia, Chipre
 Galatia (Illinois), villa en el condado de Saline, estado estadounidense de Illinois.
 Galatia (Kansas), ciudad en el condado de Barton, estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Galatia (condado de Saline, Illinois).